Bodensee ist der Name folgender Gewässer:
 Bodensee, ein See in Deutschland, der Schweiz und Österreich
 Bodensee (Steiermark), ein See in Österreich
 Großer Bodensee, See in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Kleiner Bodensee, See in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Bodensee (Winterberg), Stausee der Helle bei Winterberg, NRW

Nach dem erstgenannten Bodensee sind benannt:
 Bodenseekreis, ein Landkreis in Baden-Württemberg
 Bodensee (Region), eine europäische Grenzregion (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein)
 (22322) Bodensee, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Zeppelin LZ 120 „Bodensee“, ein historisches Verkehrsluftschiff
 Zeppelin NT D-LZZR „Bodensee“, ein 2004 nach Japan verkauftes Luftschiff

Bodensee steht außerdem für
 Bodensee (Landkreis Göttingen), eine Gemeinde im Landkreis Göttingen in Niedersachsen

Siehe auch:

 Bodenseer